Hebbeska huset kan avse:

Hebbeska huset, Riddarholmen – en byggnad på Riddarholmen i Stockholm
Hebbeska huset, Skeppsbron – en byggnad i kvarteret Glaucus vid Skeppsbron 32 i Stockholm
Thuenska huset – en byggnad i kvarteret Phoebus nr 10 vid Skeppsbron 36 i Stockholm
Clason-Hebbeska huset – en tidigare byggnad i kvarteret Diana vid Skeppsbron 18 i Stockholm

Se även
Hebbes bro
Släkten Hebbe